Heinz [hajnc] může být:

 Heinz (jméno) – mužské křestní jméno

příjmení
 Anton Heinz (1814–1883) – rakouský politik ze Slezska, poslanec Říšské rady, starosta Opavy
 Bohumil Heinz (1894–1940) – český grafik a rytec
 Federico Heinz – argentinský propagátor svobodného softwaru
 Henry John Heinz (1844–1919) – americký podnikatel, zakladatel firmy Heinz
 Jiří Antonín Heinz (1698–1759) – český barokní sochař
 Marek Heinz (* 1977) – český fotbalista
 Teresa Heinz (* 1938) – Američanka, dědička firmy H. J. Heinz Company
 Vilém Heinz-Henry (1876–1946) – český sportovní novinář a fotbalový funkcionář
 Wilhelm Heinz (?–?) – československý hráč ledního hokeje německého původu

jiný význam
 Heinz – americká značka výrobce kečupů firmy H. J. Heinz Company

podobné příjmení
 Hainz

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení